I Kissed a Girl:
 I Kissed a Girl — песня Кэти Пэри.
 I Kissed a Girl (песня Джилл Собул).
 I Kissed a Girl (Хор) — седьмой эпизод третьего сезона американского музыкального телесериала «Хор».